Lobo (španělsky vlk) může být:

 Lobo (zpěvák) – americký zpěvák Roland Kent LaVoie
 Lobo (odrůda jablek)
 Lobo (komiks) – antihrdinská komiksová postava